Lour bezeichnet:

 Lour (Bobonaro), einen Suco im Verwaltungsamt Bobonaro, Osttimor
 Lour (Zumalai), einen Suco im Verwaltungsamt Zumalai, Osttimor
 ein botanisches Autorenkürzel, siehe João de Loureiro

Siehe auch:
 Loor
 Luhr